Olaszország
Odalengo Grande, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében
Odalengo Piccolo, település Olaszországban, Piemont régióban, Alessandria megyében